Le Schlittschuh Club Reinach, ou les Red Lions Reinach, est un club de hockey sur glace de Reinach en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 2017.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
  Site officiel

Reinach